Condado de Orleans es el nombre de dos condados y una parroquia en los Estados Unidos:

Condado de Orleans (Nueva York).
Condado de Orleans (Vermont).
Parroquia de Orleans (Luisiana).